Thècle du prunellier est un nom vernaculaire qui, selon les sources, peut désigner deux espèces de papillons différentes du genre Satyrium :
Satyrium pruni, aussi appelée Thècle du prunier ou du coudrier ;
Satyrium spini, aussi appelée Thècle des nerpruns ou de l'aubépine.

Notes et références 

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Lycaenidae
Nom d'insecte ambigu